A H5 karaktersorozat a következőkre utalhat:

 5-ös HÉV (Budapest)
 H05-ös ATC-kód.